THZ steht für:
 Team New Zealand, neuseeländische Segelsportmannschaft
 Ti–13Nb–13Zr, biomedizinische Legierung aus Titan, Niob und Zirkonium

tnz steht für:
 Ten'edn (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache der Mani (Volk) in Malaysia und Thailand

Abkürzung